In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Paderborn einer ostwestfälischen Stadt in Nordrhein-Westfalen aufgelistet.

Stadtrat 

Der Paderborner Stadtrat hat gegenwärtig 64 Sitze. Hinzu kommt der Bürgermeister als Ratsvorsitzender.
In der Wahlperiode 2014–2020 stellt bis 2017 eine CDU / FDP Koalition die Mehrheit im Stadtrat. Da das Bündnis Ende 2017 zerbrach, gibt es derzeit in Paderborner Rat wechselnde Mehrheiten. Die folgende Tabelle zeigt die Kommunalwahlergebnisse seit 1975:

1Ehemals DIP (Demokratische Initiative Paderborn)
2Die jetzigen Sitze der LKR entstammen der Wahl der AfD-Kandidaten; diese traten später zur Partei ALFA über, welche inzwischen zu LKR umbenannt worden ist.
3Freie Überparteiliche Ratsarbeit

4Freie Bürgerinitiative
5ohne Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen

Paderborn war von 2009 bis Mitte 2017 die größte Stadt Deutschlands, in deren Stadtrat die Linken nicht vertreten sind. Am 2. Juni 2017 benannte sich die Fraktion Demokratische Initiative Paderborn (DIP) in Linksfraktion/offene Liste um.

Einzelnachweise 

Paderborn
Paderborn